Mandant ist ein aus dem Lateinischen entlehnter Begriff. Er wird auf die Zusammensetzung der beiden Begriffe manus (Hand) und dare (geben), also in die Hand geben, zurückgeführt.
Er steht für:

 Auftraggeber eines Rechtsanwalts oder Steuerberaters, siehe Mandat (Recht)
 eine technische Einrichtung in einem Softwaresystem, siehe Mandantenfähigkeit

Siehe auch:
 Der Mandant
 Mandat